Vyšebrodský dům je označení pro několik budov dobově využívaných cisterciáckým klášterem Vyšší Brod:
 Vyšebrodský dům – též U Zlatého bažanta, dům v Krajinské ulici č. 21 v Českých Budějovicích využívaný klášterem do roku 1818
 Nadační dům – též Vyšebrodský dům, dům na Lannově třídě č. 12 (Senovážné náměstí) v Českých Budějovicích zřízený klášterem v letech 1862–65